Шоле — Земли Луары () — шоссейная однодневная велогонка по дорогам французского региона Пеи-де-ла-Луар, также известного как Земли Луары.

История 
Гонка была основана в 1978 году как Гран-при Молеон — Мулен (). В 2005 году вошла в календарь Европейского тура UCI, получив категорию 1.1

С 1992 по 2016 год являлась одной из гонок Велошоссейного кубка Франции.

В 2017 году однодневка была отменена из-за конфликта организатора гонки Франсуа Фаглена с властями региона. В следующем году она была возобновлена при поддержке организации Cholet Événements.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Шоле — Земли Луары на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонки во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1978 года